Малика — арабское слово, означающее «царица», «королева»:

 Малика — арабский монархический титул.
 Малика — женское имя арабского происхождения.

Другие значения 
 Малика — российская эстрадная певица и актриса.
 Малика-и-Джахан — жена султана Ала ад-Дина Хильджи.
 United Malika — большое рефрижераторное судно, севшее на мель на мысе Рас-Нуадибу.

См. также 
 Малик (значения)